22. Mistrzostwa Afryki w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 8-12 czerwca 2022 w Saint-Pierre. Zmagania zostały rozegrane na Cote d'Or National Sports Complex.

Były to trzecie mistrzostwa rozgrywane na terytorium Mauritiusu, poprzednie edycje mistrzostw zostały rozegrane w 1992 i 2006 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zawody mieszane

Klasyfikacja medalowa 
Opracowano na podstawie materiałów źródłowych.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w lekkoatletyce
2022 w Afryce
Lekkoatletyka na Mauritiusie
Mauritius w XXI wieku